Кратер Трувело (), не путать с кратером Трувело на Марсе,  — небольшой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского астронома Этьена Леопольда Трувело (1827—1895) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Кратер Трувело расположен в районе северной оконечности Альпийской долины. Ближайшими соседями кратера Трувело являются кратер Протагор на севере; кратер Эгеде на востоке и кратер Кассини на юге. На западе-юго-западе от кратера находятся горы Альпы и, далее, Море Дождей; на севере Море Холода; на юге-юго-востоке горы Кавказ. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 8,5 км, глубина 930 м.

Кратер имеет близкую к циркулярной чашеобразную форму с небольшим выступом в восточной части.  Вал несколько сглажен, но сохранил достаточно четкие очертания. Высота вала над окружающей местностью достигает 330 м, объем кратера составляет приблизительно 30 км³. Дно чаши в южной части отмечено мелким кратером.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Трувело на карте LAC-12.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны